Geria (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
Geria (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spinneruilen